Гадю́ка:

Биология 
 Гадюковые — семейство ядовитых змей
 Настоящие гадюки — род ядовитых змей семейства гадюковых.
 Обыкновенная гадюка — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых.

Искусство 
 «Гадюка» — повесть Алексея Толстого.
 «Гадюка» — фильм 1965 года.
 «Гадюка» — фильм 1994 года.
 Операция «Гадюка» (фильм)

Изделия   
 «Гадюка» или Объект 787 (в некоторых источниках именуется как «Объект 745») — российская опытная боевая машина поддержки танков.

См. также 
 Natter
 Viper